Aleksandria, village du powiat de Płońsk, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Aleksandria, village du powiat de Żyrardów, dans la voïvodie de Mazovie ;
 Aleksandria, village de la voïvodie de Łódź ;
 Aleksandria, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Aleksandria, village de la voïvodie de Silésie.